Роберт Марко Томасуло (; 31 октября 1934 — 3 апреля 2008) — учёный в области информатики, создатель .

«За гениальный алгоритм, который сделал возможным создание процессоров внеочередного исполнения» в 1997 году он получил премию Эккерта — Мокли.

Роберт Томасуло учился в школе  в Нью-Йорке. Он закончил , а затем получил диплом инженера в Сиракузском университете.

В 1956 году он присоединился к . После почти десяти лет получения значительного опыта на различных технических и руководящих должностях он перешёл к разработке мэйнфреймов, в том числе IBM System/360 Model 91 и их преемников.

Завершив 25-летнюю карьеру в IBM, Роберт работал в инкубаторном проекте StorageTek над разработкой первой системы мэйнфреймов, построенных на базе КМОП; стал соучредителем NetFrame — стартапа середины 80-х, работал над созданием одной из первых серверных систем на базе микропроцессоров; и работал консультантом по вопросам архитектуры и микроархитектуры процессора в Amdahl Consulting.

30 января 2008 года Томасуло выступил в  с рассказом о своей карьере и истории разработки внеочередного исполнения.

Примечания

Ссылки 
 Лекция, 2008 год
 Страница на computer.org

Учёные в области информатики
Выпускники средней школы Реджис (Нью-Йорк)
Выпускники Сиракьюсского университета
Выпускники Манхэттенского колледжа
Лауреаты премии Эккерта — Мокли